Timezrit – comune dell'Algeria situato nella provincia di Béjaïa
Timezrit – comune dell'Algeria situato nella provincia di Boumerdès